Limpopo kan syfta på:

 Limpopo - en flod i södra Afrika
 Limpopoprovinsen - provins i Sydafrika
 1490 Limpopo – en asteroid i huvudbältet